Roberts (Idaho)
Roberts (Illinois)
Roberts (Wisconsin)
Roberts (Montana)

Desambiguações de antropônimos